Botànica: Una de les disposicions de fulles en una tija
 Geografia:
Ternat (Alt Marne) un municipi francès de l'Alt Marne
Ternat (Bèlgica) un municipi belga del Brabant Flamenc (Flandes)

Vegeu també 
 Ternate (desambiguació)